Dresnay est un patronyme porté notamment par :

 François Julien du Dresnay (1719-1786), officier de marine et administrateur colonial français ;
 Joseph du Dresnay (1791-1847), homme politique français.